Cismontano (traduisible en « cismontain » en français) peut faire référence à :
 le cismontano, dialecte corse ;
  (1849-1882), écrivain brésilien.